Соревнования по метанию копья у женщин на Олимпийских играх 1948 года в Лондоне прошли 31 июля 1948 года на стадионе «Уэмбли».

В финале соревнований приняли участие 15 спортсменок из 10 стран. Победила австрийка Хермине Баума, серебряным призёром стала финка Кайса Парвиайнен, бронзовым призёром — датчанка Лили Карлстедт.

Рекорды 
До начала Игр мировой и олимпийский рекорды были следующие:

Во время соревнований Хермине Баума установила новый олимпийский рекорд — 45,57 м.

Медалисты

Соревнования

Ссылки 
 Результаты соревнований 

Метание копья на Олимпийских играх